Архиепархия Коттаяма () — архиепархия Сиро-малабарской католической церкви c центром в городе Коттаям, Индия. Кафедральным собором архиепархии Коттаяма является церковь Христа Царя.

История 

29 августа 1911 года Римский папа Пий X выпустил бреве In universi christiani, которым учредил апостольский викариат Коттаяма, в юрисдикцию которого вошли приходы, располагавшиеся вдоль Малабарского побережья и ранее принадлежавшие апостольским викариатам Эрнакулама (сегодня — Архиепархия Эрнакулам — Ангамали) и Чанганачерри (сегодня — Архиепархия Чанганачерри).

21 декабря 1923 года Римский папа Пий X выпустил буллу Romani Pontifices, которой преобразовал апостольский викариат Коттаяма в епархию.

29 апреля 1955 года в епархию Коттаяма вошли приходы южных частей архиепархий Эрнакулам — Ангамали и Чанганачерри.

9 мая 2005 года епархия Коттаяма была возведена в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 

 епископ Мэтью Макил (29.08.1911 — 26.01.1914);
 епископ Александр Чулапарамбил (16.07.1914 — 8.01.1951);
 епископ Thomas Tharayil (8.01.1951 — 5.05.1974);
 епископ Kuriakose Kunnacherry (5.05.1974 — 14.01.2006);
 архиепископ Mathew Moolakkattu (14.01.2006 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Romani Pontifices , AAS 16 (1924), стр. 257

Ссылки 

 Официальный сайт архиепархии  
 Информация  

Коттаям